Баокен () — фамилия.

 Баокен, Гюстав (род. 1979) — камерунский футболист.
 Баокен, Поль (род. 1955) — камерунский футболист.
 Баокен, Стефан (род. 1992) — камерунский футболист.